Чемпион среди женщин WWE () — был одним из титулов федераций рестлинга National Wrestling Alliance (NWA), а позже World Wrestling Federation/Entertainment (WWF/E) и, до упразднения в 2010 году, являлся самым старым чемпионским титулом в федерации. Был создан в 1956 году и назывался чемпион мира среди женщин NWA. В 1983 году, после выхода WWF из состава NWA, обладательница титула Невероятная Мула продала права на него федерации WWF и заключила эксклюзивный контракт с новым промоушеном, где стала чемпионом среди женщин WWF. 19 сентября 2010 года Мишель Маккул победила Мелину и объединила титулы чемпиона среди див и чемпиона среди женщин, после чего последний был упразднён.

Первым чемпионом стала Невероятная Мула, победившая Джуди Грэйбл 18 сентября 1956 года в финале турнира за чемпионский титул. WWE не признает признаёт смены чемпионства до 1984 года, когда WWF вышло из NWA. Поэтому, по версии WWE, Мула удерживала чемпионский титул 10 170 дней. В общей сложности Невероятная Мула владела поясом 10 778 дней. Всего, за историю титула, его выигрывали 29 рестлеров. Чаще всех чемпионом становилась Триш Стратус — 7 раз.

Название титула

История титула

По количеству дней владения титулом

Примечания

Ссылки 
 Official WWE Women’s Championship Title History

Списки чемпионов в упразднённых чемпионатах WWE
Женщины в WWE